Села:
 Озеряни — Волинська область, Турійський район
 Озеряни — Волинська область, Луцький район
 Озеряни — Житомирська область, Коростенський район
 Озеряни — Івано-Франківська область, Галицький район
 Озеряни — Івано-Франківська область, Тлумацький район
 Озеряни — Рівненська область, Дубенський район
 Озеряни — Тернопільська область, Чортківський район, колишній (до 2020 року) Борщівський район
 Озеряни — Тернопільська область, Чортківський район, колишній (до 2020 року) Бучацький район
 Озеряни — Херсонська область, Генічеський район
 Озеряни — Чернігівська область, Бобровицький район
 Озеряни — Чернігівська область, Варвинський район

Інше
 Озеряни — сільська ґміна у Бучацькому повіті Тернопільського воєводства Другої Речі Посполитої.
 Озеряни — станція Львівської залізниці (нині Дубенський район).
 Озеряни — колишня залізнична станція (нині Бучацький район).

 Озеряни — стара назва села Нові Озеряни, Житомирська область, Брусилівський район

Див. також 
 Озеро
 Озерівка
 Озерна
 Озерний
 Озерне